Walter Shaw peut faire référence à :

  (1917-1996), inventeur américain
 Walter Russell Shaw (1887-1981), politicien de l'Île-du-Prince-Édouard
 Walter Shaw (1863-1937), juriste et juge britannique
  (1880-1949), joueur de football et entraîneur
  (1868-1927), personnalité politique